Крэйг Адамс (; 26 апреля 1977, Сериа, Бруней) — канадский хоккеист. Амплуа — крайний нападающий.

На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 9 раунде под общим 223 номером командой «Хартфорд Уэйлерс».

Достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли, 2006 («Каролина Харрикейнз»)
 Обладатель Кубка Стэнли, 2009 («Питтсбург Пингвинз»)

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1994-95  Calgary Canucks             AJHL   --   --   --   --   --  --  --  --  --  --
1995-96  Harvard University          NCAA   34    8    9   17   56  --  --  --  --  --
1996-97  Harvard University          NCAA   32    6    4   10   36  --  --  --  --  --
1997-98  Harvard University          NCAA   12    6    6   12   12  --  --  --  --  --
1998-99  Harvard University          NCAA   31    9   14   23   53  --  --  --  --  --
1999-00  Cincinnati Cyclones         IHL    73   12   12   24  124   8   0   1   1  14
2000-01  Cincinnati Cyclones         IHL     4    0    1    1    9   1   0   0   0   2
2000-01  Carolina Hurricanes         NHL    44    1    0    1   20   3   0   0   0   0
2001-02  Lowell Lock Monsters        AHL    22    5    4    9   51  --  --  --  --  --
2001-02  Carolina Hurricanes         NHL    33    0    1    1   38   1   0   0   0   0
2002-03  Carolina Hurricanes         NHL    81    6   12   18   71  --  --  --  --  --
2003-04  Carolina Hurricanes         NHL    80    7   10   17   69  --  --  --  --  --
2004-05  Milan                       Italy  30   15   14   29   57  15   4   7  11  26
2005-06  Lowell Lock Monsters        AHL    13    4    3    7   20  --  --  --  --  --
2005-06  Carolina Hurricanes         NHL    67   10   11   21   51  25   0   0   0  10
2006-07  Carolina Hurricanes         NHL    82    7    7   14   54  --  --  --  --  --
2007-08  Carolina Hurricanes         NHL    40    2    3    5   34  --  --  --  --  --
2007-08  Chicago Blackhawks          NHL    35    2    4    6   24  --  --  --  --  --
2008-09  Chicago Blackhawks          NHL    36    2    4    6   22  --  --  --  --  --
2008-09  Pittsburgh Penguins         NHL     9    0    1    1    0  24   3   2   5  16
2009-10  Pittsburgh Penguins         NHL    82    0   10   10   72  13   2   1   3  15
2010-11  Pittsburgh Penguins         NHL    80    4   11   15   76   7   1   0   1   2
2011-12  Pittsburgh Penguins         NHL    82    5   13   18   34   5   0   0   0  19
2012-13  Pittsburgh Penguins         NHL    48    3    6    9   28  15   0   1   1  10
2013-14  Pittsburgh Penguins         NHL    82    5    6   11   46  13   1   1   2   2
2014-15  Pittsburgh Penguins         NHL    47    1    4    5   13
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        928   55  103  158  652 106   7   5  12  74

Ссылки 
 Статистика А. на Internet hockey database

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки ХК «Милано Вайперз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Хартфорд Уэйлерс»